Internationale Zone steht für:
 Internationale Zone von Bagdad, siehe Grüne Zone
 Internationale Zone von Tanger
 Internationale Zone, 1953 erschienener Roman von Milo Dor und Reinhard Federmann
 Internationale Zone (1994), 1994 fertiggestellter österreichischer Spielfilm von Milan Dor

Siehe auch:
 Kondominium